Word Up! est un album et une chanson de 1986 de Cameo.
 Word Up est un jeu informatique populaire au Royaume-Uni.
 « Word up! » est une interjection populaire. 
 Word Up est un magazine diffusé auprès de la jeunesse afro-américaine.